Flagy (Haute-Saône)
 Flagy (Saône-et-Loire)
 Flagy (Seine-et-Marne)